Touch  kan syfta på:

Touch (album av Eurythmics) – ett studioalbum av den brittiska musikgruppen Eurythmics
Touch (EP) – en EP-skiva av den sydkoreanska musikgruppen Miss A
Touch (Amerie-album) – ett studioalbum av den amerikanska sångerskan Amerie
Touch (flod) – en flod i Frankrike
Touch (låt) – en låt av den brittiska musikgruppen Little Mix